Пуцк може да се односи на:
 Пуцк — град у Пољској
 -{Puck}- — енглески назив за плочицу у хокеју